NM est un code, qui peut désigner :
 .

NM est un sigle qui peut signifier :
 Nice-Matin, journal quotidien français régional. 
 Négociant manipulant (NM) est une personne physique ou morale en Champagne qui achète tout ou partie des raisins qu'il vinifie et élève puis commercialise en bouteille,
 mille marin (de  en anglais),
 Nouveau-Mexique, un État des États-Unis.

N m ou N⋅m peut faire référence à :
 Newton mètre, une unité de moment en mécanique.

nm peut faire référence à :
 nanomètre, le milliardième de mètre,
 nm est une commande dans l'environnement Unix.

Nm le numéro métrique : C’est l'unité utilisée pour le titrage des fils discontinus (fibres) ; il exprime le nombre de mètres par gramme ou de kilomètres par kilogramme. Exemple : Nm 70 = 70 mètres de ce fil pèsent 1 gramme.

Nm (parfois m(n)),  peut faire référence au normo mètre cube, unité de mesure de quantité de gaz qui correspond au contenu d'un volume d'un mètre cube, pour un gaz se trouvant dans les conditions normales de température et de pression.

n.m. ou nm est une abréviation pour « nom masculin » (Grammaire).